Carlos I de Portugal (1863-1908) — filho de Luís I de Portugal, rei de Portugal, embora costumasse frequentemente assinar como Carlos de Bragança nas suas obras

Carlos de Bragança (1716) — filho do rei João V de Portugal e de Maria Ana de Áustria
Carlos, Infante de Portugal — filho do rei Manuel I de Portugal e de Leonor de Áustria

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos